Kyle Williams est le nom de plusieurs personnes :
 Kyle Williams, un joueur américain de football américain qui joue au poste de wide receiver ;
 Kyle Williams, un joueur américain de football américain qui joue au poste d'offensive tackle ;
 Kyle Williams, un joueur américain de football américain qui joue au poste de defensive tackle.